Crveno Brdo kan syfta på följande platser:

Crveno Brdo (Srebrenik)
Crveno Brdo (Lukavac)